Weppen ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike  von der Weppen, (verh. Friederike Dopheide; * 1968), deutsche Künstlerin, siehe Friederike & Uwe
Johann August Weppen (1741–1812), deutscher Beamter und Schriftsteller
 Willi van der Weppen, deutscher Fußballspieler